Sérgio Armando Cruz Marcondes (União da Vitória, 8 de fevereiro de 1937 — São Paulo, 18 de junho de 1995) foi um jornalista brasileiro.

Antes dos dez anos de idade foi morar no Rio de Janeiro, onde estudou, tendo começado sua carreira jornalística como “foca” (repórter novato) no jornal O Globo. Posteriormente, foi redator auxiliar da coluna de Jacinto de Thormes, pseudônimo de Maneco Muller, no jornal Última Hora. No final da década de 1950, quando da inauguração da TV Continental, passou a trabalhar nesse novo meio de comunicação. Na mesma época começaram naquele canal Luiz Carlos Miéle e Francisco Milani, ao lado do já veterano Haroldo Costa.

Sua paixão por cinema o levou a fazer figurações, sendo sua preferida uma cena como turista estadunidense em visita ao Pão de Açúcar, no clássico de Nélson Pereira dos Santos Rio 40 graus, de 1955. Em 1968 foi assistente da direção do filme Antes, o Verão, baseado num texto de Carlos Heitor Cony, com Norma Bengell e Jardel Filho.

Em Brasília, na década de 1960, exerceu funções de Oficial de Gabinete do Ministro da Agricultura, Osvaldo Lima Filho, e foi co-proprietário e diretor da Rádio Planalto. Faleceu enquanto ocupava o cargo de diretor da Rede Bandeirantes.

Jornalistas do Paraná
Naturais de União da Vitória